Anna Bavorská (1326–1361, klášter Fontenelle) byla dolnobavorská vévodkyně z dynastie Wittelsbachů a řeholnice.

Život 
Narodila se jako jedna z řady dcer římského krále Ludvíka Bavora a Markéty, dcery holandského hraběte Viléma III.

18. února 1339 se v Mnichově stala manželkou Jana, jediného syna a dědice dolnobavorského vévody Jindřicha. Ke svatbě byl vážně nemocný ženichův otec, věrný spojenec českého krále Jana, Ludvíkem Bavorem přinucen a téhož roku v září zemřel na lepru. Poručníkem nezletilého vévody se stal jeho tchán císař Ludvík Bavor a když chlapec o rok později příhodně zemřel, bylo snadné spojit Horní a Dolní Bavorsko v jeden celek a jeho matce upřít vdovské statky. Ovdovělá Anna poté vstoupila do cisterciáckého kláštera Fontenelle, kde po boku tety a babičky zůstala až do své smrti roku 1361.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference 

Wittelsbachové
Bavorské vévodkyně
Cisterciačky
Řeholnice
Ženy
Narození v roce 1326
Úmrtí v roce 1361